El nombre de Salinillas puede aludir a alguna de las siguientes localidades españolas:

 Salinillas de Buradón, municipio de la provincia de Álava, en el País Vasco.
 Salinillas de Bureba, municipio de la provincia de Burgos, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.